Houma kan syfta på:

 Houma, Louisiana – en stad i USA
 Houma, Linfen – en stad i Shanxi-provinsen i Folkrepubliken Kina